Papus: pseudônimo do ocultista franco-espanhol Gérard Encausse;
Papus (botânica): uma estrutura encontrada nas flores e frutos de muitas espécies da família Asteraceae;
Lúcio Emílio Papo: um político e general da República Romana;
Papo de Alexandria: um matemático do Helenismo.

Desambiguação